

Тарнава-Ґурна — село в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Тернава Горішня (Тарнава-Ґурна) — село в гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства